Die Qatar Open 2020 im Tischtennis waren das dritte Turnier der ITTF World Tour 2020. Sie fanden vom 3. bis 8. März 2020 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Qatar Open 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. März 2020)
 Die World Tour 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. März 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2020